Исково́е заявление — документ, внешняя форма выражения а.

Требования предъявляемые к исковому заявлению 
Форма и содержание устанавливаются в статьях 131 и 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ:
 наименования суда, в который подаётся заявление;
 наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, её юридический адрес, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подаётся представителем;
 наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, её юридический адрес;
 в чём заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчёт взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
 перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика и иные сведения позволяющие должным образом своевременно известить участников процесса о времени и месте судебного заседания.

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина или неопределённого круга лиц (п. 3 ст.35 ФЗ «О прокуратуре РФ»; ст. 45 ГПК РФ), должно быть указано, в чём конкретно заключаются их интересы России, субъектов Федерации, муниципальных образований или неопределённого круга лиц, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на подлежащий применению закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающая способы защиты этих интересов. В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином. Так как прокурор не является истцом, а только вступает в защиту, то в исковом заявлении обязательно указание лица, в интересах которого прокурором предъявляется исковое заявление.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. В случае подачи иска, содержащего ходатайство о его обеспечении, путём заполнения формы на официальном сайте суда в Интернете, он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (ч.4 ст.131 ГПК РФ).

Несоответствие формы и содержания, установленным ГПК РФ, влечёт отказ в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ), его возврат (ст. 135 ГПК РФ) или оставление без рассмотрения (ст.136 ГПК РФ).

Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Перечень приложений к исковому заявлению установлен статьёй 132 ГПК РФ:
 копии искового заявления в количестве ответчиков и третьих лиц;
 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если уплата таковой предусмотрена;
 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
 доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
 расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Все образцы исковых заявлений в суд на одном сайте
 Большая база исковых заявлений на БизнесТаймс

Гражданское процессуальное право
Юридические документы